Флаг Краснокамского района (Башкортостан)
 Флаг Краснокамского городского округа (Пермский край)